Александр Клюкин:
 Клюкин, Александр Александрович (род. 1957) — Председатель Общественной организации «Эко-Забота»
 Клюкин, Александр Антонович (род. 1993) — российский пловец, чемпион Европы.
 Клюкин, Александр Николаевич (род. 1957) — депутат Государственной Думы СФ РФ.